Fixation (lateinisch fixatio) steht für:

 Fixation (Auge), das gezielte Betrachten eines Objektes
 Fixation (Psychologie), das rund 0,3 Sekunden dauernde Verweilen des Auges an einem Fixationspunkt z. B. beim Lesen
 Fixation (Chirurgie), die chirurgische Befestigung eines Organs

Siehe auch:
 Fixierung